Eisenhans steht für:
 ein Sachbuch des US-amerikanischen Schriftstellers Robert Bly, siehe Eisenhans (Robert Bly)
 einen deutschen Spielfilm von 1983, siehe Eisenhans (Film)

Der Eisenhans steht für:
 Der Eisenhans, ein Märchen der Brüder Grimm
 einen deutschen Märchenfilm von 1988, siehe Der Eisenhans (1988)
 einen deutschen Märchenfilm von 2011, siehe Der Eisenhans (2011)